Парк 30-летия Победы:

 Парк 30-летия Победы — в Донецке.
 Парк 30-летия Победы — в Краснодаре.
 Парк 30-летия Победы — в Москве.
 Парк 30-летия Победы — в Омске.
 Парк 30-летия Победы — в Ярославле.

См. также 
 Парк 40-летия Победы
 Улица 30 лет Победы
 Бульвар 30-летия Победы